Colostethus brachistriatus —  gatunek płaza z rodziny drzewołazowatych.

Występowanie 
Podobnie, jak inny gatunek tego samego rodzaju Colostethus borjai, opisywany tu płaz jest gatunkiem endemicznym spotykanym tylko w Kolumbii.

Zamieszkuje on tereny górskie, rzeki, pola uprawne i łąki pastewne. Określa się go jako powszechny.

Synonim 
 Colostethus fraterdanieli (Grant and Castro 1998).

Przypisy

Bibliografia 
 

Drzewołazowate
Płazy Ameryki Południowej
Zwierzęta jadowite
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1986 roku